De Alabama Music Hall of Fame (AMHOF) is een eerbetoon in Tuscumbia aan musici die van betekenis zijn geweest voor muziek in de Amerikaanse staat Alabama. De erehal werd in 1986 opgericht door de staat Alabama, op aandringen van de Muscle Shoals Music Association (MSMA), een organisatie met voornamelijk musici, songwriters en producers.

De AMHOF neemt jaarlijks enkele musici op in de Hall of Fame en kent daarnaast tientallen andere prijzen uit, waaronder de Contemporary Awards, waaronder met name:
 John Herbert Orr Pioneer Award
 Arthur Alexander Songwriter's Award
 Governor's Achievement Award for Popular Music
 America's Music Award
 Classical Performance Award
 Music Industry Award
 Sam Phillips Innovator's Award
 Media Award
 Studio Musician Award

Leden van de Hall of Fame en ontvangers van Contemporary Awards

Media Award 

Music hall of fame
Museum in Alabama
Muziekmuseum in de Verenigde Staten
Amerikaanse muziekprijs